Пинью:

 Пинью — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Пинью — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу.